SoLiDe kan betekenen:
 SoLiDe (België), een Belgische politieke partij
 SoLiDe (Nederland), een Nederlandse politieke beweging.